John Hardy (1773–1855) – brytyjski polityk, członek Izby Gmin
 John Hardy (1809–1888) – brytyjski polityk, członek Izby Gmin
 John Hardy (1835–1913) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów z Nowego Jorku
 John Herbert Hardy (1893–1969) – brytyjski wojskowy
 John L. Hardy (ur. 1942) – australijski pilot, polityk, administrator Terytorium Północnego
 John A. Hardy (ur. 1954) – brytyjski genetyk